Зырянова Лариса Даниловна (род. 29 января 1944, Димитрово, Донецкая область) — советская и российская оперная певица (драматическое сопрано), педагог, народная артистка РСФСР.

Биография 
Лариса Даниловна Зырянова родилась 29 января 1944 года в городе Димитрово Донецкой области. Окончила вокальный факультет Одесской государственной консерватории  (класс М. Голятовской).

С 1972 года является солисткой оперы Горьковского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина (позже Нижегородского). Много концертировала, исполняла камерные произведения и классиков, и современных композиторов. Гастролировала во Франции, Германии, Нидерландах. Выступала в Турецкой национальной опере в Анкаре (Ярославна в «Князе Игоре»). Пела в оперных театрах Челябинска, Одессы, Новосибирска, Красноярска.

Обладает необыкновенным по красоте тембра, эмоциональной наполненности и выразительности звучания драматическим сопрано, природным артистизмом и актёрским мастерством.

Преподаёт Нижегородского театрального училища им. Е. А. Евстигнеева.

Награды и премии 
 Заслуженная артистка РСФСР (15.02.1982).
 Народная артистка РСФСР (19.02.1985).
 Лауреат премии Н. И. Собольщикова-Самарина.
 Лауреат премии Нижнего Новгорода «Творческая удача» (2003).

Работы в театре 
 «Евгений Онегин» П. Чайковский — Татьяна
 «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини — Чио-Чи-сан
 «Аида» Дж. Верди — Аида
 «Трубадур» Дж. Верди — Леонора
 «Бал-маскарад» Дж. Верди — Амелия
 «Чародейка» П. Чайковский — Настасья
 «Борис Годунов» — Марина Мнишек
 «Ханума» Г. Канчели — Ханума
 «Ай да Балда» — Попадья
 «Севастопольский вальс» К. Листов — тётя Дина
 «Мавра» И. Стравинского по «Домику в Коломне» А. Пушкина — Соседка
 «Пиковая дама» П. Чайковский — Лиза
 «Русалка» А. Даргомыжский — Наташа
 «Князь Игорь» А. Бородин — Ярославна
 «Бал-маскарад» Дж. Верди — Амелия
 «Тоска» Дж. Пуччини — Тоска
 «Принцесса цирка» И. Кальман — мадам Каролина
 «Марица» И. Кальман — Марица
 «Сильва» И. Кальман — Цецилия Воляпюк
 «Белая акация» И. Дунаевский — Серафима Степановна Кораблёва
 «Баба Шанель» Н. Коляда — Ираида Семёновна
 «Рыцарь Синяя борода» Оффенбах — Булотта
 «Паяцы» Р. Леонкавалло — Недда
 «Порги и Бесс» Дж. Гершвин — Бесс

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Одесской музыкальной академии
Персоналии:Нижегородский театр оперы и балета
Преподаватели Нижегородского театрального училища